L'édition 2008 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 9 au  sur gazon.

Faits marquants 
 La compétition est marquée par de nombreux abandons, dont Mardy Fish (entorse à la cheville), Andy Murray (blessure au pouce), Frank Dancevic (blessure au poignet), Sébastien Grosjean (blessure à la cuisse), Lee Hyung-taik (blessure au genou).
 Les recordmen de titres au Queen's, Andy Roddick et Lleyton Hewitt (4 titres tous les deux), sont éliminés respectivement par Rafael Nadal et Novak Djokovic en seulement 2 sets.
 Les deux premières têtes de série Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouvent en finale. C'est la première fois depuis 2000 que ni Andy Roddick ni Lleyton Hewitt n'accèdent à la finale.
 Rafael Nadal bat en finale Novak Djokovic, pour sa  en 12 rencontres. Il remporte son  ATP en simple. Nadal devient le premier Espagnol à remporter un tournoi sur gazon depuis 1972 et le premier homme depuis 1973 à réaliser le doublé Roland-Garros - Tournoi du Queen's la même année.
 En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Marcelo Melo et André Sá. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queen's
ATP 2008
Tennis en Angleterre en 2008
Tennis en juin 2008